Орубица може бити:
 Орубица (Градишка), насељено место у општиини Градишка, Република Српска, Босна и Херцеговина,
 Орубица (Давор), насељеном место у општини Давор у Бродско-посавској жупанији, Република Хрватска.